Anna Odine Strøm (ur. 17 kwietnia 1998) – norweska skoczkini narciarska, reprezentantka klubu Alta IF.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 18 lutego 2012 roku w Libercu podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, podczas których została zdyskwalifikowana.

Dwukrotnie wystartowała w konkursach o mistrzostwo świata juniorek. 24 stycznia 2013 roku w Libercu wystartowała w ósmej rywalizacji o tytuł mistrzyni świata juniorów. Indywidualnie była 38., natomiast wraz z Gydą Enger, Jenny Synnøve Hagemoen i Maren Lundby zajęła 4. miejsce w konkursie drużynowym.

W sezonie 2012/2013 uplasowała się na siedemnastym miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego kobiet. W pierwszym konkursie, w Oberwiesenthal, nie brała udziału, a w kolejnych trzech – w Örnsköldsvik zajmowała odpowiednio – 14., 13. i 13. miejsce.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Norweskie skoczkinie narciarskie
Norwescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1998
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Ludzie urodzeni w Alcie